Åre har flere betydninger: 
 Åre som redskab:
 Åre (roning)
 bunkeåre
 padleåre
 vrikkeåre
 styreåre
 Transportkanaler: 
 blodåre
 kranspulsåre
 lymfeåre
 pulsåre
 trafikåre
 vandåre
 færdselsåre
 Steder:
 Åre Kommune
 Åre en by og vintersportssted i Sverige
 Åre Östersund Lufthavn
 Årefjorden, fjordarm i det ydre af Oslofjorden
 Aare – en flod i Schweiz
 Mining:
 Mineralåre
 guldåre
 malmåre
 sølvåre

 Træåre, se Årring og Træ (materiale).
 At åre, også stavet ådre er en malerteknik, se Ådring.
 Åre i overført betydning: poetisk åre